Александр Анатольевич Бабенко (25 марта 1980) – казахстанский  лыжник и ориентировщик на лыжах.

Биография 
На зимней Азиаде 2011 года в соревнованиях, проходивших в Солдатском ущелье вблизи Текели, А.А. Бабенко стал серебряным призёром в спринте и чемпионом в эстафете.

Ссылки 
Ориентировщики Казахстана
Лыжники Казахстана
 Наши чемпионы на сайте Управления туризма, физической культуры и спорта ВКО